Sajó steht für:

 Sajó, Fluss in der Slowakei und in Ungarn

Sajó ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Sajó (1851–1939), ungarischer Lehrer, Naturforscher und Autor
 Péter Sajó (1961–1999), ungarischer Radrennfahrer

Siehe auch:

 Soja